Balsa
Ferry (Alasca)
Ferry Pass

Desambiguações de topônimos